

Дани сећања 

1050-е п. н. е.